И Маде Вираван (; ) — индонезийский футболист, вратарь «Персиба».

Биография 
И Маде Вираван родился 1 сентября 1981 года в индонезийском округе Гианьяр.

Занимался футболом в клубе «Персеги» из Гианьяра.

Играет на позиции вратаря. В 2002—2004 годах выступал за «Перседен» из Денпасара, провёл в чемпионате Индонезии 38 матчей. В 2004—2006 годах играл в «Персекабе» из Бадунга, на его счету 45 игр.

В 2006 году перебрался в «Персибу» из Баликпапана. В её составе в 2010 году стал бронзовым призёром чемпионата Индонезии. За шесть лет провёл в чемпионате Индонезии 150 игр.

С 2012 года выступает за «Персиб» из Бандунга, провёл не менее 87 матчей. В 2014 году стал чемпионом Индонезии,в 2015 году завоевал Кубок страны. В 2012 и 2013 годах участвовал в Матче всех звёзд индонезийской Суперлиги.

В 2011—2015 годах провёл 11 матчей за сборную Индонезии. Дебютным стал товарищеский поединок 7 октября 2011 года в Куала-Лумпуре против сборной Саудовской Аравии (0:0).

Достижения 
«Персиба»

 Бронзовый призёр чемпионата Индонезии (1): 2009/10.

«Персиб»

 Чемпион Индонезии (1): 2014.
 Обладатель Кубка Индонезии (1): 2015.

Примечания 

Футболисты Индонезии
Игроки сборной Индонезии по футболу